Biserica de lemn din Dumbrava, Hunedoara se poate referi la:

 Biserica de lemn din Dumbrava de Jos, construită în secolul al XIX-lea și localizată în satul Dumbrava de Jos din comuna Ribița, județul Hunedoara
 Biserica de lemn din Dumbrava de Sus, construită în secolul al XIX-lea și localizată în satul Dumbrava de Sus din comuna Ribița, județul Hunedoara